BPS steht für:
 Borderline-Persönlichkeitsstörung, eine psychische Störung (Psychologie)
 Benignes Prostatasyndrom, synonym Benigne Prostatahyperplasie (Medizin)
 Behavior Pain Scale, eine Schätzskala für den Schmerzgrad von Patienten, die sich nicht äußern können (Medizin)
 Berufspraktisches Semester, siehe Praktikum (Studium)
 Berufsbildende Pflichtschule, Schulart der dualen Berufsbildung mit Lehre in Österreich
 Bahnstrompreissystem, das Abrechnungssystem für Bahnenergie der Deutschen Bahn AG
 Baptistische Pfadfinderschaft
 Battle Programmer Shirase, eine Anime-Fernsehserie (TV-Serie)
 Banca Popolare di Sondrio (Suisse), eine 1871 gegründete Schweizer Bank
 Bisphenol S, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Bisphenole,
 Black P. Stones, eine Straßengang in den Vereinigten Staaten
 Bonner Personen Schiffahrt e. G.
 British Parliamentary Style, ein Debattierformat
 British Psychological Society, der Verband für Psychologen und Psychologie in Großbritannien
 Broken Pekoe Souchong, eine Bezeichnung für Teesorten
 Flughafen Porto Seguro (IATA-Code), Flughafen in Brasilien
 Budapest Aircraft Service (ICAO-Code), ungarische Fluggesellschaft
 Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe
 Business Process System, eine betriebswirtschaftliche Standard-Software  von IBK Software AG (Chur, Schweiz)
 Bürgerliche Partei Schweiz, früherer Name der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) in der Schweiz (Partei)
 Badan Pusat Statistik, indonesisches Zentralbüro für Statistik

bps steht für:
 Basispunkt, Einheit im Finanzwesen; 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt (Finanzwesen)
 bit(s) per second bzw. deutsch Bit(s) pro Sekunde, Maß der Datenübertragungsrate (Informatik)
 bit(s) per second bzw. deutsch Bit(s) pro Sekunde, Bitrate multimedialer Inhalte (Informatik)
 Bilder pro Sekunde (englisch Frames per second, fps), siehe Bildfrequenz (Videotechnik)
 bodies per second, Relativgeschwindigkeit von Organismen bezogen auf deren Körpergröße

BPS